Spicara är ett släkte av fiskar. Spicara ingår i familjen Centracanthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Spicara